Die Extraliga 1998/99 war die siebte Spielzeit der tschechischen Extraliga im Schach.

Teilnehmende Mannschaften 

Für die Extraliga hatten sich mit A64 MILO Olomouc, ŠK Dům armády Prag, TJ Nová Huť Ostrava, ŠK Sokol Vyšehrad, ŠK V+P Zlín, ŠK H.Fuchs Ostrava, ŠK DP Mladí Prag, ŠK Infinity Pardubice, Bohemians Prag und Sokol Kolín  die zehn Erstplatzierten der Saison 1997/98 qualifiziert, außerdem waren TJ Transporta Chrudim als Sieger der 1. česká liga 1997/98 und TJ TŽ Třinec als Sieger der 1. moravskoslezská liga 1997/98 aufgestiegen.

Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der Extraliga (Tschechien, Schach) 1998/99.

Modus 

Die zwölf Mannschaften spielten ein einfaches Rundenturnier, über die Platzierungen entschieden zunächst die Mannschaftspunkte (2 Punkte für einen Sieg, 1 Punkt für ein Unentschieden, 0 Punkte für eine Niederlage), anschließend die Brettpunkte (1 Punkt für einen Sieg, 0,5 Punkte für ein Remis, 0 Punkte für eine Niederlage).

Spieltermine 

Die Wettkämpfe fanden statt am 31. Oktober, 1., 28. und 29. November 1998, 24. Januar, 13. und 14. Februar sowie 13., 14., 27. und 28. März 1999.

Saisonverlauf 

Der ŠK Dům armády Prag stand bereits zwei Runden vor Schluss als neuer Meister fest.
Die Abstiegsfrage war vor der letzten Runde praktisch entschieden. TJ Transporta Chrudim hatte keine Chance mehr auf den Klassenerhalt, Bohemians Prag nur minimale theoretische Chancen.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)

Extraliga (Tschechien, Schach)
Schachveranstaltung 1998
Schachveranstaltung 1999